Lanne est un toponyme gascon signifiant 'lande', du mot gascon lana 'lande' emprunté au celtique landa 'pays'. On le retrouve notamment dans les noms suivants :

Toponymes
 Lanne, commune française des Hautes-Pyrénées
 Lanne-en-Barétous, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Lanne-Soubiran, commune française, du département du Gers
 Port-de-Lanne, commune française, du département des Landes
 Saint-Lanne, commune française des Hautes-Pyrénées
 Lannemezan, commune française des Hautes-Pyrénées

Patronyme
 Emmanuel Lanne
 Michel Lanne

Voir aussi
 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Toponymie gasconne
Mot gascon